Тетраселенид трииттербия — бинарное неорганическое соединение
иттербия и селена
с формулой YbSe,
кристаллы.

Получение 
 Реакция чистых веществ в инертной атмосфере:

Физические свойства 
Тетраселенид трииттербия образует кристаллы 
.

При температуре 1200÷1250°С в соединении происходит полиморфный переход в фазу

Примечания

Ссылки 
 Structure du tetraseleniure de triytterbium Yb3Se4 /  Materials Research Bulletin. Volume 22, Issue 1, January 1987, Pages 95-98. doi:10.1016/0025-5408(87)90155-3

иттербия
Соединения иттербия